The Rising of the Moon – album dei The Clancy Brothers e Tommy Makem del 1956
 Storie irlandesi (The Rising of the Moon) – film del 1957 diretto da John Ford
 The Rising of the Moon – opera lirica di Nicholas Maw del 1970